Amerikai Egyesült Államok
 Loon Lake (New York)
 Loon Lake (Washington)
 Kanada
Loon Lake (Alberta)
Loon Lake (Saskatchewan)
Loon Lake (Új-Skócia)